Charles de Habsbourg peut faire référence à :

Charles II d'Autriche-Styrie ()
Charles I d'Autriche ()
Charles Quint ()

Maison de Habsbourg